Mesnil se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Félix Mesnil
 Felix Mesnil